La saison 2015-2016 du Championnat de Hong Kong de football est la soixante-et-onzième édition de la première division à Hong Kong, la Hong Kong Premier League. Elle regroupe, sous forme d'une poule unique, les neuf meilleures équipes du pays qui se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat à dix équipes, le dernier du classement est relégué et remplacé par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club d'Eastern Sports Club qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le double tenant du titre, Kitchee SC. Il s'agit du cinquième titre de champion de l'histoire du club.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points ;
 Match nul : 1 point ;
 Défaite : 0 point.

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Play-offs pour la Coupe de l'AFC 
La place en barrage de la Ligue des champions de l'AFC est déterminée à l'issue d'un barrage entre les équipes classées de la  à la  du championnat.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Hong Kong de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Hong Kong M1
2015 à Hong Kong
2016 à Hong Kong